Salvataggio – operazione di soccorso di una persona o di un animale
 Salvataggio – comunemente riferito, in particolare, al soccorso dall'annegamento
 Salvataggio – disciplina sportiva del nuoto (ufficialmente "salvamento")
 Salvataggio – in informatica, operazione di archiviazione di file, in un dispositivo di memoria di massa